Il Campeonato Brasileiro Série C 1998 è stata la nona edizione del Campeonato Brasileiro Série C.

Prima fase

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Seconda fase

Terza fase

Quarti di finale

Fase finale 

Legenda:
      Vincitore del Campeonato Brasileiro Série C 1998 e promosso in Série B 1999
      Promosso in Série B 1999

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1998
1998